

События 
 15 января произошло Сражение на Оленьей горе под Лысковым между наследниками суздальско — нижегородских князей и московским воинством.
 1412—1416 — Король Арагона и Сицилии Фердинанд I.
 Любовлинский договор устанавливает польский сюзеренитет над Белгородом.
 Несколько спишских городов в Словакии венгерский король Сигизмунд Люксембург передаёт в залог Польскому королевству (там они оставались до 1772 года).
 Людовик II Анжуйский разбил неаполитанскую армию в битве при Рокка-Секке.
 Закончено сооружение дворца Чхандоккун.
 Флот Византийской империи разгромил турецкий флот у острова Плати.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1412 году
 20 сентября — Ефрем Перекомский, основатель Перекомского монастыря под Новгородом. Святой Русской церкви.
 6 января — Жанна д'Арк, национальная героиня Франции. Известна истории также под именем Орлеанской Девы или Орлеанской Девственницы. Во время Столетней войны сражалась на стороне французов, освободила город Орлеан, принимала участие в битве под стенами Парижа. Была ранена и захвачена в плен англичанами, затем судима и сожжена на костре. Спустя двадцать лет реабилитирована. В 1920 году была причислена католической церковью к лику святых.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1412 году
 князь Городецкий Даниил Васильевич.
 1 апреля — Альбрехт Мекленбургский, король Швеции в 1364 — 1389 годах, герцог Мекленбургский с 1384 года.

См. также